Ахба́р () — многозначный термин.

 Ахбар — у суннитов синоним хадисов; у шиит предания, переданные со слов шиитских имамов (см. также Ахбариты).
 Каб аль-Ахбар (ум. 660-е) — йеменский иудей, впоследствии принявший ислам и ставший одним из авторитетных толкователей Корана.